Girelė ist ein Dorf oder ein Stadtteil in Litauen.

 Anykščiai:
 Girelė (Andrioniškis)
 Girelė (Kavarskas)
 Girelė (Svėdasai)
 Girelė (Troškūnai)

 Jonava:
 Girelė (Jonava), Stadtteil
 Gireliai (Žeimiai), Dorf

 Girelė (Elektrėnai)
 Girelė (Kaišiadorys)
 Girelė (Kėdainiai)
 Girelė (Kelmė)

 Kupiškis:
 Girelė (Kupiškis)
 Girelė (Subačius)
 Girelė (Molėtai)
 Girelė (Pakruojis)

 Panevėžys:
Amtsbezirk Miežiškiai:
 Girelė (Miežiškiai)
 Girelė (Einsiedlung)
 Girelė (Panevėžys)
 Girelė (Ramygala)
 Girelė (Vadokliai)
 Girelė (Pasvalys)
 Girelė (Rokiškis)
 Girelė (Šiauliai)
 Girelė (Širvintos)

 Utena:

 Girelė (Sudeikiai)
 Girelė (Utena)
 Girelė (Zarasai)